Lőrincz Emil (1921) labdarúgó (Vasas)
 Lőrincz Emil (1965) válogatott labdarúgó, edző